«Кольцо из Амстердама» — советский художественный фильм, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1981 году Владимиром Чеботарёвым.

Сценарий фильма основан на одной из сюжетных линий повести Олега Шмелёва и Владимира Востокова «Знакомый почерк», впервые опубликованной в журнале «Огонёк», а впоследствии выходившей отдельными изданиями.

Премьера фильма состоялась в марте 1982 года.

Сюжет 
Юрий Фастов работает штурманом торгового флота. Его новый знакомый Миша дал ему в долг деньги на «Волгу», а также помог купить жене Юрия кольцо. Ввязавшись в организованные Мишей валютные махинации, Фастов соглашается заняться контрабандой из Амстердама бриллиантов. При попытке провести драгоценности через границу Юрий попадает в поле зрения иностранной разведки. Перед угрозой раскрытия его валютных преступлений Фастов даёт себя завербовать, но, чувствуя угрызения совести, приходит в Комитет государственной безопасности с повинной. С этого момента он начинает вести двойную игру.

В главной роли 
 Александр Збруев — Юрий Викторович Фастов, штурман на теплоходе «Альбатрос»

В ролях 
 Паул Буткевич — Фред, сотрудник иностранных спецслужб в Амстердаме
 Михаил Волков — господин Гутман («Пётр Иванович»), резидент иностранной разведки
 Геннадий Корольков — Краснов, майор госбезопасности
 Всеволод Ларионов — Миша Суликов, коммерческий директор на заводе металлических изделий, контрабандист
 Людмила Стоянова — Валентина, жена Фастова
 Андрей Ширнин — Владимир, сын Фастова
 Валентина Воилкова — Лена, студентка института культуры, «подставная девочка»
 Александр Дик — Джордж Скейнс, шпион-резидент под именем Виктор Петрович Синельников
 Валерий Шитовалов — Геннадий Иванович Гринёв, полковник госбезопасности
 Александр Юшин — Андрей, фарцовщик
 Ольга Мясникова — Зоя, подруга Лены
 Валерий Афанасьев — Василий, сотрудник КГБ
 Владимир Ферапонтов — Владимир Петрович Доценко, моряк, поёт песню «Любимые, дождитесь нас»

В эпизодах 
 Владимир Балон — мистер Линч
 Лариса Барабанова — работница бассейна
 Эве Киви — сотрудница иностранных спецслужб
 Вера Новикова — Нина, подруга Андрея (озвучила Наталья Гурзо)
 Борис Гусаков — Александр Соколов, моряк-подводник, друг Фастова 
 Николай Сморчков — Геннадий Иванович, полковник
 Вячеслав Врачев, Е. Зиньковский, Александр Курицын

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Олег Шмелев, Владимир Востоков
 Режиссёр-постановщик — Владимир Чеботарёв
 Оператор-постановщик — Александр Княжинский
 Художник-постановщик — Евгений Серганов
 Композитор — Андрей Петров
 Звукооператор — Владимир Курганский
 Текст песен — Григория Поженяна
 Дирижёр — Сергей Скрипка
 Режиссёр — Вячеслав Врачев
 Операторы — В. Милиоти, Д. Смидович
 Художник по костюмам — А. Духавина
 Монтажёр — Н. Аникеева
 Художник-гримёр — М. Подсухская
 Комбинированные съёмки:Оператор — Григорий ЗайцевХудожник — А. Клименко
 Консультанты — Н. Крымов, Э. Вересоцкий
 Редактор — О. Козлова
 Музыкальный редактор — Раиса Лукина
 Исполнитель трюков — Альдо Таммсаар
 Директор картины — Сергей Вульман
 Съёмочная группа благодарит коллективы Эстонского морского пароходства и Дальневосточного морского пароходства за оказанную помощь в проведении съёмок

Музыка 
 Песню «Море не кончается нигде» (муз. А. Петрова — сл. Г. Поженяна) исполненяет Эдуард Хиль.
 Песню «Любимые, дождитесь нас» исполняет Владимир Ферапонтов.

Критика 
В журнале «Крокодил» была опубликована эпиграмма Владимира Волина на этот фильм:

Загранка, бриллианты и фарцовка, 
Любовница, вербовка и шифровка, 
Раскаянье, душевный разговор… 
Поистине «новаторский» набор!

Примечания

Ссылки 
 «Кольцо из Амстердама» // Сайт «Дом кино»
 

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Детективные фильмы СССР
Фильмы о шпионах
Приключенческие фильмы СССР